Буланин — фамилия; имеет женскую форму Буланина.
 Буланин, Дмитрий Михайлович (род. 1953) — российский ученый, филолог.
 Буланин, Михаил Олегович (1931—2015) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета Санкт-Петербургского университета. Буланин, Филипп Ильич (1904—1987[или 1989]) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Женская форма
 Буланина, Елена Алексеевна (1866—1944) — русская и советская поэтесса, педагог.
 Буланина, Татьяна Владимировна (1953—2005) — советский и российский филолог-славист, историк русской литературы.

 См. также 
 Буланино — деревня сельского поселения Волковское Рузского района Московской области.
 Дмитрий Буланин (издательство)